

Persone 
 Eugène Boudin – pittore francese
 Kathy Boudin – criminale statunitense
 Stéphane Boudin – designer d'interni francese

Altro 
 Boudin – insaccato valdostano
 Boudin Bakery – azienda di San Francisco
 Le Boudin –  marcia ufficiale della Legione straniera francese